Натуральне число 949
 949 рік до нашої ери
 949 рік нашої ери